Turniej drużynowy kobiet w szpadzie podczas 7. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych  – jedna z konkurencji szermierczych rozgrywana podczas igrzysk wojskowych w chińskim Wuhanie. Zawody odbyły w dniu 22 października 2019 roku w Wuhan City Polytechnic Gymnasium.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie chińskim (UTC+08:00) oraz polskim (CEST).

Uczestniczki 
W turnieju drużynowym kobiet brało udział 10 reprezentacji narodowych i 2 zespoły międzynarodowy pod egidą CISM. Reprezentacja, aby mogła uczestniczyć w turnieju drużynowym musiała liczyć minimalnie 3 lecz nie więcej niż 4 zawodniczki z jednego kraju. 

Polska drużyna walczyła w składzie; szablistki: Blanka Błach, Magdalena Piekarska, Ewa Trzebińska oraz florecistka Martyna Synoradzka, które w ćwierćfinale minimalnie przegrały (30-34) z Chinkami.

Medalistki

Wyniki 
Pojedynki w turnieju szermierczym pomiędzy drużynami odbywały się systemem pucharowym, z jednym dodatkowym meczem o trzecie miejsce.

Finał

Pojedynek o 3. miejsce

Końcowa klasyfikacja 

Źródło: Wuhan.

Zobacz też 
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe
 Szpada kobiet indywidualnie - Wuhan 2019

Przypisy

Bibliografia 
 

Kobiet